Ekaterina Makarova e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma Makarova ha deciso di non partecipare. Soares ha fatto coppia con Anabel Medina Garrigues ma sono stati eliminati in semifinale da Abigail Spears e Santiago González.

Andrea Hlaváčková e Maks Mirny hanno sconfitto in finale Abigail Spears e Santiago González per 7-65, 6-3.

Teste di serie

 Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (primo turno)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Julia Görges /  Rohan Bopanna (primo turno)
 Květa Peschke /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (semifinale)
 Lisa Raymond /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Maks Mirny (campioni)
 Liezel Huber /  Marcelo Melo (quarti di finale)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Kaitlyn Christian /  Dennis Novikov (primo turno)
  Victoria Duval /  Donald Young (primo turno)
  Martina Hingis /  Mahesh Bhupathi (primo turno) 
  Megan Moulton-Levy /  Eric Butorac (primo turno)

  Melanie Oudin /  Austin Krajicek (primo turno)
  Sabrina Santamaria /  Jarmere Jenkins (primo turno)
  Yasmin Schnack /  Eric Roberson (primo turno)
  Sloane Stephens /  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

US Open 2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013